Григор Димитров је био бранилац титуле, али није успео да се квалификује. Новак Ђоковић је обезбедио прво место на крају године пре почетка турнира.

Александар Зверев је освојио титулу, победивши Новака Ђоковића у финалу са 6:4, 6:3. 

Рафаел Надал и Хуан Мартин дел Потро су се квалификовали, али су одустали због повреда, њихова места су попунили Џон Изнер и Кеј Нишикори. Изнер је са 33 године тако постао трећи најстарији дебитант у историји овог турнира. Поред њега, прво учешће на турниру забележио је и Кевин Андерсон.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Гуга Куертен 

</center>

Лејтон Хјуит 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2018.